Jean-François Domergue (Bordéus, 23 de junho de 1957) é um ex-futebolista e técnico de futebol francês que atuava como zagueiro. No início de sua carreira, era lateral-esquerdo.

Notabilizou-se no futebol francês por ser um zagueiro-artilheiro, tendo feito 64 gols em 14 anos como jogador.

Carreira
Revelado pelas categorias de base do Bordeaux em 1969, foi promovido ao time principal em 1975. Até 1980, fez 117 partidas pelos Girondinos, marcando onze gols. Após perder espaço no clube, assinou com o Lille em 1980, onde atuaria até 1982. No total, jogou 82 partidas e marcou oito gols.

Passou ainda por Lyon, Toulouse e Olympique de Marseille até encerrar a carreira em 1989, no Caen.

Trajetória como técnico de futebol
Onze anos após sua aposentadoria, Domergue voltaria ao futebol como treinador. Sua primeira equipe na nova função foi o Le Havre AC, onde trabalhou entre 2000 e 2004.

A última equipe comandada por ele foi o Montpellier, entre 2004 e 2007. Hoje é diretor do centro de formação do MHSC.

Seleção
Com a Seleção Francesa de Futebol, Domergue disputou nove partidas entre 1984 e 1989, marcando dois gols, ambos na semifinal da Eurocopa de 1984, sediada na própria França.

No jogo entre França e Portugal, Domergue empatou a partida por duas vezes (Rui Jordão marcara os dois gols portugueses, que chegaram a estar na frente), antes de Michel Platini decretar a virada e a vitória dos Bleus por 3 a 2. A França viria a se sagrar campeã do torneio pouco depois.

Não-convocado para a Copa de 1986, Domergue despediu-se da seleção em 1989, após a não-classificação de seu país para a Copa de 1990.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas da França
Treinadores de futebol da França
Futebolistas do Olympique Lyonnais
Futebolistas do Football Club des Girondins de Bordeaux
Futebolistas do LOSC Lille
Futebolistas do Olympique de Marseille
Futebolistas do Toulouse Football Club
Futebolistas do Stade Malherbe Caen
Treinadores do Olympique de Marseille
Treinadores do Montpellier Hérault Sport Club
Naturais de Bordéus
Jogadores da Eurocopa de 1984
Jogadores da Seleção Francesa de Futebol